Perrelet är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Abraham-Louis Perrelet (1729–1826), schweizisk urmakare
 Louise Perrelet (1867–1946), schweizisk konstnär
 Louis-Frédéric Perrelet (1781–1852), fransk urmakare
 Paul Perrelet (1872–1965), schweizisk konstnär

Se även 

 Perrelet (företag)

Franska efternamn